

Informatica 
 XP – abbreviazione di EXtremeProgramming 
 Athlon XP  – processore della Advanced Micro Devices
 Windows XP  – sistema operativo Microsoft Windows

Altro 
 XP – Chi Rho, sequenza delle prime due lettere del nome di Cristo in greco (ΧΡΙΣΤΟΣ)
 XP – abbreviazione di punti esperienza è un termine che indica l'avanzamento del  livello di abilità in un gioco di ruolo o di un giocatore in un videogioco.